Okręty US Navy o nazwie USS „Trieste”:

 (X-0) Trieste – batyskaf
 (X-1) Trieste II (DSV-1)

Zobacz też 
 Trieste

Trieste